Il commediante (The Great Flirtation), film diretto da Ralph Murphy (1934)
Il commediante (Funny Bones), film diretto da Peter Chelsom (1995)